Puerta del Ángel puede referirse a:

 la Puerta del Ángel, uno de los accesos históricos a la Casa de Campo de Madrid;
 el barrio de Puerta del Ángel, en Madrid, que tomó su nombre de la antigua puerta;
 la estación de metro de Puerta del Ángel, en Madrid, situada en el barrio homónimo;
 la avenida Puerta del Ángel de la ciudad española de Barcelona;
 la Puerta del Ángel de la localidad española de Zaragoza, una de las puertas de dicha ciudad.